Касе́рос () — бывшая аргентинская тюрьма, паноптикум, расположена в южном буэнос-айресском районе Парке-Патрисиос. Ныне музей.Тюрьма Касерос была задумана военными диктатурами 1960-х годов и изначально предназначалась для краткосрочного содержания заключенных, ожидающих суда. Он строился в течение почти двадцати лет, с 1960 по 1979 год. Завершенный под управлением военной хунты под председательством диктатора Хорхе Рафаэля Видела, Касерос был открыт в 1979 году для размещения политических заключенных. Она была построена рядом со старой одноименной тюрьмой, которая изначально была построена как детский дом в 1880-х годах. В начале 1950-х годов Хуан Перон, расправляясь с коммунистами, использовал старую часть для размещения политических заключенных. Тюрьма была закрыта в 2001 году.

История 

Идея постройки новой тюрьмы «Касерос» была задумана правительством Фрондиси и развита «Аргентинской революцией» Онганиа, и первоначально использовалась как следственный изолятор для заключенных, ожидающих суда. Постройка учреждения велась на протяжении почти двадцати лет — с 1960 до 1979 годы, на месте старой тюрьмы с тем же названием, возведённой первоначально как приют в 1880-х. Строительство завершилось уже при новой хунте — «Процесс национальной реорганизации» диктатора Хорхе Рафаэля Виделы. На церемонии открытия министр юстиции Аргентины Альберто Родригес Варела сравнил «Касерос» с 5-звёздочным отелем. В 1979-м тюрьма приняла первую партию политических заключённых. Хотя уже в начале 1950-х, Хуан Перон, использовал старую тюрьму, сажая в неё аргентинских коммунистов. В «Касеросе», перед «исчезновением», содержались боевики и активисты «монтонерос», ERP, PRT и других организаций. Условия содержания были одни из самых жестоких в стране. В 2001 году тюрьма была закрыта. Ныне, часть зданий тюрьмы использует употребляющая наркотики молодёжь, бомжи, жители прилегающих районов жалуются на бездействие полиции.

Здание 
Главное здание тюрьмы имеет форму буквы Н и 22 надземных этажа. Была рассчитана на 2000 заключённых из Аргентины и относилась к высшей степени безопасности. Количество камер, размерами 1,2 м × 2,3 м, составляло более чем 1500. Здание было спроектировано так, чтобы прямой солнечный свет никогда не мог достигать заключённых. Из-за его отсутствия кожа становилась зелёной, а зубы гнили. Старое здание тюрьмы подвергалось критике правозащитными организациями, так как не соответствовало основным стандартам гуманного содержания.

Известные заключённые 
 Серхио Шоклендер
 Даниэль Молина
 Хорхе Видела

См. также

Примечания

Ссылки 
 

Бывшие тюрьмы Аргентины
Буэнос-Айрес
Здания и сооружения, построенные в 1979 году
Исчезли в 2001 году
Музеи-тюрьмы
Процесс национальной реорганизации
Репрессии в Аргентине
Появились в 1970-е годы в Аргентине
1979 год в Аргентине